

Ріо-Віста — місто, штат Каліфорнія
 Ріо-Віста — місто, штат Техас